Rubber steht für:
 Rubber (Film), französischer Film von Quentin Dupieux aus dem Jahr 2010
 Rubber (Kartenspiel), Kartenspielbegriff
 Rubber (Album), drittes Soloalbum des Gitarristen Gilby Clarke
 Das CRC Handbook of Chemistry and Physics wird auch kurz Rubber genannt, weil es ursprünglich von der Chemical Rubber Company herausgegeben wurde.
 Englischer, umgangssprachlicher Begriff für Gummi oder Reifen

Siehe auch: